Impulse steht für:

 Impulse (Zeitschrift), Wirtschaftszeitschrift
 Impulse (Theaterfestival), Theaterfestival in Nordrhein-Westfalen
 Impulse (Comicserie), Comicserie von DC Comics
 Impulse, digitale Distributionsplattform, siehe Stardock
 Impulse (1978–1990), ehemalige literaturwissenschaftliche Zeitschrift im Aufbau Verlag
 Impulse (Knoebels), Achterbahn in Pennsylvania, USA
 Impulse Airlines, unabhängige Fluggesellschaft in Australien (1992–2004)
 Impulse, ehemaliger Ebike-Motor (2011–2019), siehe Kalkhoff #Impulse Motor
 Impulse (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2018–2019)

Siehe auch:
 Impulse! Records (Jazzmusik-Plattenlabel)

 Impuls (Begriffsklärung)